Serralunga kan syfta på:

 Serralunga d'Alba – en ort och kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Italien
 Serralunga di Crea – en ort och kommun i provinsen Alessandria i regionen Piemonte i Italien